Alain Blanchard peut désigner :
 Alain Blanchard (?-1419), capitaine des arbalétriers de Rouen durant la guerre de Cent Ans ;
 Alain Blanchard (1938-), helléniste français, spécialiste de Ménandre ;
 Alain Blanchard (1960-), cosmologiste français ;
 Alain Blanchard, une variété de rose.